Der Rajon Putyla (; , ) war ein Rajon in der Oblast Tscherniwzi, in der West-Ukraine.

Geographie 
Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Putyla, im Osten grenzte er an den Rajon Wyschnyzja, im Süden an Rumänien, im Westen an den Rajon Werchowyna sowie im Norden auf einem kurzen Stück an den Rajon Kossiw (in der Oblast Iwano-Frankiwsk gelegen).

Geschichte 
Der Rajon entstand 1940 nach der Besetzung der Nordbukowina durch die Sowjetunion, wurde aber in seiner heutigen Form erst 1961 unter sowjetischer Führung als Teil der Ukrainischen SSR geschaffen und war seit 1991 ein Teil der heutigen Ukraine, 99 Prozent der Einwohner sind Ukrainer.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Wyschnyzja.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Siedlungsratsgemeinde und 13 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 50 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 sowjetische Karte des Rajons (südlicher Teil)
 sowjetische Karte des Rajons (südlicher Teil)
 bucoda.cv.ua

Einzelnachweise 

Putyla
Rajon Wyschnyzja
Bukowina